Marcinek – potoczna nazwa I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1 miejscowość w Polsce:
 Marcinek – osada w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin
Inne:
 Hajnowski marcinek – tradycyjny wypiek mieszkańców z okolic Puszczy Białowieskiej